ząbki (architektura)

Miejscowości w Polsce: 

 Ząbki – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin 
 Ząbki – miasto w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim 
 Ząbki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Białogard
 Ząbki – dawna gromada w obecnym mieście Ząbki

Zobacz też: Niemyje-Ząbki